La coupe du monde 2006 est la treizième édition de la coupe du monde de water-polo, organisée par la Fédération internationale de natation (FINA) du  au  à Budapest, en Hongrie.

Équipes participantes 
Groupe A

Groupe B

Tour préliminaire

Groupe A

Groupe B

Phase finale

Matches de classement

Classement final

Sources et références 

2006
Événement sportif international en Hongrie
Compétition de natation à Budapest
Water-polo à Budapest
Natation en 2006
Sport en Hongrie en 2006
Sport en juin 2006